Order Świętego Ferdynanda (Hiszpania)
 Order Świętego Ferdynanda (Sycylia)

Zobacz też 
 Order Ferdynanda I (Rumunia)